1. Violinkonzert steht für:
 1. Violinkonzert (Bartók)
 1. Violinkonzert (Bruch)
 1. Violinkonzert (Schostakowitsch)